Gasparian, Gasparjan oder Gasparyan ist der Familienname folgender Personen:

 Armen Gasparian (* 1975), russsischer Journalist 
 Dschiwan Gasparjan (1928–2021), armenischer Musiker und Komponist
 Fernando Gasparian (1930–2006), brasilianischer Industrieller und Verleger armenischer Herkunft
 Genrich Gasparjan (1910–1995), sowjetischer Schachspieler und Schachkomponist
 Gohar Gasparyan (1924–2007), armenische Opernsängerin
 Jerwand Petrossowitsch Gasparjan (* 1987), russischer Tennisspieler
 Margarita Melikowna Gasparjan (* 1994), russische Tennisspielerin

Gasparian ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Gasparian, fiktiver Seemann, siehe Gasparan

Siehe auch:
 Kasparian